Municipio de Bull Moose puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bull Moose (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Bull Moose (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.